Потреритос има више значења:

 Потреритос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Потреритос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Потреритос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Потреритос (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Потреритос (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреритос (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Потреритос (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Потреритос (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику